Пельисер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пельисер, Карлос (1897—1977) — мексиканский поэт.
 Пельисер, Пилар (1938—2020) — мексиканская актриса театра и кино, продюсер и режиссёр.